„Корморан ” је југословенски и словеначки филм први пут приказан 20. маја 1986. године. Режирао га је Антон Томашич а сценарио је написао Борис Каваца

Улоге 

|-
|Јанез Албрехт || Старчек 
|-
|Иво Бан || Грега 
|-
|Борис Бенчич || 
|-
|Борис Каваца || Макс 
|-
|Бранко Чеховин || 
|-
|Бернарда Гаспарчич || Тања 
|-
|Марјан Грабријелчич || 
|-
|Мила Качић || Стара мама 
|-
|Борис Керц || Миличник 
|-
|Амалија Клеменчич || 
|-
|Борис Кобал || Италијан 
|-
|Силвиј Кобал || Италијан 
|-
|Мирјам Корбар || 
|-
|Томаж Краљ || 
|-
|Бране Краљевић || 
|-
|Владо Кривец || 
|-
|Данко Љуштина || Здравник 
|-
|Петер Ловшин || 
|-
|Марко Миклавич || Јани 
|-
|Миро Новак || 
|}
Остале улоге ▼
|-
|Маруша Облак || 
|-
|Марко Окорн || Натакар 
|-
|Соња Павшић || 
|-
|Барбара Лапајне Предин || Муки 
|-
|Исмаили Рамис || 
|-
|Игор Самобор || Зоран 
|-
|Марко Славић || 
|-
|Славко Смојвер || 
|-
|Милена Совдат || 
|-
|Јоже Шустершич || 
|-
|Душан Тасуновић || 
|-
|Грега Томц || 
|-
|Виолета Томић || Лепотичка 
|-
|Звоне Урбиц || 
|-
|Јоже Вунсек || 
|-
|Роберта Зербо || 
|-
|Ирена Зубалиц || 
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1986.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови